Гран-прі Угорщини 2010 року (офіційно XXV Magyar Nagydij) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 1 серпня 2010 на Хунгароринзі, Будапешт, Угорщина. Це була дванадцята гонка чемпіонату 2010 Формули-1. Водій команди Red Bull Марк Веббер здобув свою четверту перемогу у цьому сезоні.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Кола лідирування

Автомобіль безпеки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Гран-прі Угорщини: перші практичні заїзди, f-1sports.com.ua, (30/07/2010)
 Гран-прі Угорщини: результати другої практики, f-1sports.com.ua, (30/07/2010)
 Гран-прі Угорщини: третя вільна практика, f-1sports.com.ua, (31/07/2010)
 Гран-прі Угорщини. Кваліфікація. Феттель знову перший!, f-1sports.com.ua, (31/07/2010)
 Гран Прі Угорщини: Веббер перемагає в Хунгарорінзі, f-1sports.com.ua, (01/08/2010)
 Аналіз гонки (графік) 

Гран-прі Угорщини
Угорщини
Серпень 2010
2010 в угорському спорті